Miejscowości w USA:
 Plain – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk
Gminy w USA:
 Plain (ang. Plain Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Kosciusko
 Plain (ang. Plain Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Renville
 Plain (ang. Plain Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Franklin
 Plain (ang. Plain Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Stark
 Plain (ang. Plain Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Wayne
 Plain (ang. Plain Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Wood